Седжон — правитель корейської держави Чосон
 Седжон — місто в Південній Кореї
 7365 Седжон — астероїд головного поясу
 Король Седжон — південнокорейська антарктична станція